Épiphanie peut désigner :

En grec, une épiphanie désigne la manifestation d'une divinité, celle-ci s'accompagnant toujours d'un signe. Ainsi Apollon est représenté avec une flamme en guise de main, ou Hermès avec des ailes. C'est un code qui permet à l'auteur d'une statue de faire comprendre qu'il s'agit d'une divinité. Pour preuve, n'importe quelle visite d'un musée.
 L'Épiphanie est une fête catholique qui célèbre la visite des mages à l'enfant Jésus ;
 L'épiphanie (sentiment) est la compréhension soudaine de l'essence ou de la signification de quelque chose ;
 , page d'homonymie ;
 Jean d'Épiphanie est un historien de langue grecque de la fin du  ;
 Épiphanie de Cilicie est une ville antique ;
 Épiphanie de Syrie est une ville antique, aujourd'hui connue sous le nom d'Hama ;
 Épiphanie, une toile de Michel-Ange.
 Rencontres de l'Épiphanie, rencontre annuelle des libéraux allemands.
 Epiphanie est le premier album du producteur français de musique électronique Para One.
 Les Épiphanies, une pièce de théâtre d'Henri Pichette.